Вади́м Тихоми́ров:
 Тихомиров, Вадим Николаевич (1932—1998) — советский ботаник, член-корреспондент АН СССР.
 Тихомиров, Вадим Юрьевич (род. 1964) — российский журналист, теле- и радиоведущий, преподаватель.